Dominique Leroy peut faire référence à : 
 Dominique Leroy (1964-), femme d'affaires belge ;
 Dominique Leroy (1968-), journaliste, réalisateur et scénariste belge né à Mouscron en 1968 ;
 Dominique Leroy, éditrice française, créatrice en 1970 des Éditions Dominique Leroy ; 
 Dominique Leroy (1970-), artiste sonore français.